Кат Ха́ррисон (, 6 июля 1906 Экльсолл, Шеффилд — 21 января 1981 Шеффилд) — британский автогонщик из Англии.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
! Частная заявка
! ERA B
! ERA L6S
! 

|}

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 6 июля
Родившиеся в 1916 году
Родившиеся в Шеффилде
Умершие 21 января
Умершие в 1981 году
Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на ERA
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков